Papa Júlio I 
Papa Júlio II 
Júlio (mestre dos soldados) —oficial romano do século IV
Júlio, Duque de Brunsvique-Volfembutel — 
 Júlio Maria dos Reis Pereira — pintorr, ilustrador e poeta português conhecido como Julio 

Desambiguações de prenomes